Коннектикутский колледж () — частный гуманитарный колледж, расположенный в городе Нью-Лондон, штат Коннектикут, США. Основан в 1911 году.

В рейтинге U.S. News & World Report 2020 года занимает 46 место среди гуманитарных вузов США.

История 
Основан в 1911 году как Коннектикутский колледж для женщин, в ответ на закрытия приема для женщин в Уэслианском университете (Мидделтаун, штат Коннектикут). В 1969 году стал называться Коннектикутский колледж, так как стал принимать и мужчин.

В 1931 году на территории кампуса колледжа основан дендрарий.

Известные выпускники 
 Боуи, Анджела — американская модель, актриса и музыкант
 Вершбоу, Лиса — американский ювелир, интерьерный дизайнер, искусствовед и коллекционер, почётный зарубежный член Российской Академии Художеств
 Дефранц, Анита — гребчиха, выступавшая за сборную США по академической гребле, бронзовая призёрка летних Олимпийских игр в Монреале, обладательница серебряной медали чемпионата мира, также известна как спортивный функционер, член Международного олимпийского комитета.
 Лоуэлл, Скотт — американский актёр
 Орсер, Лиленд — американский актёр
 Парсонс, Эстель — американская актриса, обладательница премии Оскар
 Риверз, Джоан — американская актриса, обладательница премии Эмми
 Сент-Джеймс, Сьюзан — американская актриса, обладательница премии Эмми
 Спайсер, Шон — пресс-секретарь 45-го президента США Дональда Трампа

Вилльямс школа 
При колледже работает высшая школа — Школа Уильямса, среди выпускников которой певица Кэсси Вентура и актёр Джесси Меткалф.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Коннектикут-колледж